Toponímia:
 Comtat de Duval, comtat a l'estat de Texas dels Estats Units
 Comtat de Duval, Florida
 Biografies:
 Albert Duval, regatista francès que va competir a cavall dels segles XIX i XX
 Anjela Duval (Le Vieux-Marché, 1905 - Lannion, 1981), poetessa bretona
 Denise Duval (París, 1921 - Bex, Suïssa, 2016), soprano lírica francesa coneguda per les seves interpretacions en composicions de Francis Poulenc
 Edmund Duval (Bughien, Hainaut, 1809 - ?), músic belga
 Elizabeth Duval (Alcalá de Henares, 2000), filòsofa i escriptora espanyola
 Eugénie Duval (Évreux, Eure, 1993), ciclista francesa, professional des del 2015  
 Franca Duval (Nova York, EUA, 1925), soprano estatunidenca 
 François Duval (1980), pilot de ral·lis belga 
 François Duval (Martinica) (Le Vauclin, 1903 - 1984), polític francès
 Gil Roger Duval (Xelva, 1823 - Conca, 1907), comerciant i polític valencià
 Julien Duval (Évreux, Eure, 1990), ciclista francès, professional des del 2013  
 Mlle Duval (1718 - ~1775), cantant i compositora francesa
 Noël Duval (Le Chesnay, 1929 - París, 2018), historiador, arqueòleg i epigrafista francès
 Norma Duval (Barcelona, 1956), ballarina de cabaret i vedet de revista
 Yvette Duval (Oujda, Marroc, 1931 - París, França, 2006), universitària i historiadora francesa